Rasoherina (1814 - 1 de abril de 1868); fue la quinta reina de Madagascar (la segunda mujer monarca). Su nombre como reina fue Rasoherina-Manjaka.

Biografía 
Su nombre al nacer fue Rabodozanakandriana.

Rasoherina fue hija de los príncipes Andriantsalama y Rafaramanjaka de Madagascar, y era sobrina de la Reina Ranavalona I. Por tanto, pertenecía por derecho propio a la dinastía Merina.

Como reina consorte de Madagascar su nombre era Rabodo.

En 1863 sucedió a su esposo y primo hermano asesinado, Radama II, como rey de Merina, una pequeña área en la meseta central de la isla, en los alrededores de Antananarivo. 

Radama II fue sucedido por su esposa, la reina Rasoherina.

El rey Radama II contrajo matrimonio en tres ocasiones. Dos de sus esposas, sus primas hermanas, fueron Reinas soberanas de Madagascar, Rasoherina y Ranavalona II. Con ellas no tuvo descendencia legítima. La otra esposa fue Marie Rasoamieja.

A su vez, Rasoherina tuvo cuatro esposos. Radama II fue uno de ellos. Los otros fueron: Raharolahy, Rainivoninahitriniony y Rainilaiarivony (este último, Primer Ministro, también fue esposo de las reinas Ranavalona II y Ranavalona III). 

El día 12 de mayo de 1863, martes por la mañana, un grupo de oficiales y soldados irrumpieron en la Rova y se apoderaron del rey Radama II. La entonces reina consorte, Rasoherina, suplicó por su vida y trató de detenerles, pero la derrumbaron empleando la fuerza. Los soldados lanzaron una lamba sobre la cabeza de Radama II y lo estrangularon con una faja de seda hasta que se creía que estaba muerto, lo que evitó el derramamiento de sangre real, como era la costumbre de las ejecuciones reales en el Reino de Imerina.

Rasoherina falleció el 1 de abril de 1868. En su lecho de muerte, abrazó la fe católica.

Su prima hermana, Ranavalona II, la sucedió en el trono. Tuvieron dos maridos en común.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas malgaches 
  Soberana Gran Maestre de la Orden del Águila Real (12/05/1863).
  Soberana Gran Maestre de la Orden de Radama II (12/05/1863).
  Soberana Gran Maestre de la Orden del Mérito (12/05/1863).
  Medalla de la Coronación del Radama II (23/09/1862).

Ancestros

Referencias 

Reyes de Madagascar
Mujeres gobernantes del siglo XIX